My Country, 'Tis of Thee, également connu sous le nom d’America, est une chanson américaine patriotique, dont les paroles ont été écrites par Samuel Francis Smith en 1831. Sa mélodie est celle de l'hymne britannique God save the King, même si Samuel Smith l'a connue par le biais de son adaptation allemande, Heil dir im Siegerkranz. Cette chanson a servi de facto d'hymne national aux États-Unis, avant l'adoption de l'actuelle chanson The Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée) en 1931.

Paroles

Notes et références

Hymne national historique
Chant patriotique américain